Gabory oder Gábory ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Gabory (1872–1954), französischer Historiker und Schriftsteller
 Georges Gabory (1899–1978), französischer Schriftsteller
 Jessica Walther-Gabory (* 1982), deutsch-französische Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Magda Gábory (1915– nach 1956), ungarische Sopranistin